Враще́ние:

 Вращение — процесс движения по замкнутой траектории.

В физике 
 Вращательное движение — процесс движения тела, при котором некоторые его точки остаются неподвижными.
 Дифференциальное вращение — вращение разных частей объекта с разной угловой скоростью.
 Оптическое вращение — вращение плоскости поляризации.
 Вращательная диффузия — равновесный процесс в диффузии.
 Вращение звезды

В математике 
 Поворот — изометрическое преобразование, при котором хотя бы одна точка остаётся неподвижной
 Группа вращений — полный набор возможных поворотов.
 Вращение системы координат — трансформация системы координат.
 Циклический сдвиг — битовая операция.

Прочее 
 Вращения в фигурном катании